Skvortsov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexei Konstantinovich Skvortsov
 Boris Vassilievich Skvortsov